

Населені пункти та їхні частини

 Ямельник — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ямельник — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ямельник — лісова осада в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки